Суперкубок Гибралтара по футболу (Pepe Reyes Cup) — матч между победителем чемпионата и обладателем Кубка.

Финалы

Победы по клубам

Ссылки 

Футбол в Гибралтаре
Спортивные соревнования в Гибралтаре
Гибралтар